|-
| 140301 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140302 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140303 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140304 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140305 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140306 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140307 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140308 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140309 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140310 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140311 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140312 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140313 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140314 - ||  || 23 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140315 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140316 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140317 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140318 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140319 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140320 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140321 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140322 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140323 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140324 - ||  || 20 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140325 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140326 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140327 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140328 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140329 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140330 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140331 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140332 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140333 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140334 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140335 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140336 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140337 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140338 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140339 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140340 - ||  || 11 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140341 - ||  || 11 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140342 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140343 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140344 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140345 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140346 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140347 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140348 - ||  || 13 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140349 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140350 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140351 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140352 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140353 - ||  || 15 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140354 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140355 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140356 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140357 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140358 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140359 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140360 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140361 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140362 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140363 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140364 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140365 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140366 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140367 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140368 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140369 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140370 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140371 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140372 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140373 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140374 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140375 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140376 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140377 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140378 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140379 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140380 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140381 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140382 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 140383 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 140384 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140385 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140386 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140387 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140388 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140389 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140390 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140391 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140392 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140393 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140394 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140395 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140396 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140397 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140398 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140399 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140400 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-